

Događaji 
 15. studenoga - Merkurov prijelaz vidljiv sa Zemlje

Izvori